A liga szó többféle jelentésű.

Szövetségként 
A latin szövetség szóból ered,  államok közötti, vagy egy államon belül politikai csoportok szövetsége.

A sportéletben 
 Bajnokok Ligája

Termékek neveként 
 Liga (margarin)